Saint-Appolinard steht für folgende Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Appolinard (Isère), Département Isère
 Saint-Appolinard (Loire), Département Loire